Angeloni – cognome italiano
 Alcide Angeloni – politico italiano
 Carlo Angeloni – compositore italiano
 Daniele Angeloni – calciatore italiano tra i fondatori dell'Associazione Calcio Milan
 Eugenio Angeloni – militare italiano
 Francesco Angeloni – scrittore e collezionista d'arte italiano
 Giuseppe Andrea Angeloni – politico italiano del Regno d'Italia
 Luana Angeloni – politica italiana
 Luciano Angeloni – arcivescovo cattolico italiano
 Luigi Angeloni – patriota e scrittore italiano
 Mario Angeloni – politico antifascista italiano
 Veronica Angeloni – pallavolista italiana
 Vincenzo Angeloni – medico e politico italiano